His Last Walk е дебютен студиен албум на пост хардкор групата Blessthefall, който е издаден на 10 април 2007 г.

Песни

Състав 
 Крейг Мабит – вокали
 Ерик Ламбърт – ритъм китара
 Майк Фризби – соло китара
 Джаред Уорт – бас китара, пианo, бек вокали
 Мат Трейнър – барабани

Източници 

Албуми на Блесдъфол
Музикални албуми от 2007 година
Дебютни албуми